Herbertson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew John Herbertson (1865–1915), britischer Geograf
 Craig Herbertson (* 1959), britischer Musiker, Songwriter und Schriftsteller

Sonstiges:
 Herbertson-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika